JCV est un sigle qui peut désigner :
 virus JC, un virus appartenant à la famille des Polyomaviridae humains ;
 Journée des communes vaudoises, une rencontre durant laquelle a lieu l'assemblée générale statutaire de l'Union des communes vaudoises et une fête en l'honneur des autorités communales.